Перша ліга Словенії 1991—1992 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобула Олімпія (Любляна).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Марибор взяв участь у Кубку кубків 1992—1993 як переможець Кубку Словенії 1991—1992.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1991–1992
Словенія
Словенія
1991 у словенському спорті
1992 у словенському спорті